Зелёная экологическая партия Мексики () — политическая партия в Мексике.

Партия была основана в 1993 году на основе Национального экологического альянса, созданного в 1980 году, а в 1986 году преобразованного в Мексиканскую зелёную партию. В основе идеологии партии — сохранение окружающей среды, пацифизм во внешней политике и ориентация на традиционные культурные ценности. 

Партия создаёт блоки с различными политическими силами — так, в 1988 году на президентских выборах она поддержала левого кандидата Куаутемока Карденаса, в 2000 году — правоцентриста Висенте Фокса, а в 2006 году — члена Институционно-революционной партии Роберто Мадрасо. В 2008 году партия выступила за введение в Мексике смертной казни, после чего Европейская партия зелёных отозвала своё признание ЗЭПМ в качестве легитимной зелёной партии. Кроме того, деятели партии выступали с гомофобными заявлениями, что также резко отличает партию от большинства зелёных партий мира.

В настоящее время партия представлена 34 представителями в Палате депутатов и девятью сенаторами. Кроме того, член партии Мануэль Веласко Коэльо является губернатором штата Чьяпас.

Примечания

Литература 
 Мексика // Энциклопедия «Кругосвет»

Политические партии Мексики
Зелёные политические партии
Консервативные партии